А1 Етнікі 2012—2013 — 73-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2013
‎Греція
Греція
2012 у грецькому спорті
2013 у грецькому спорті